Ла-Клюз (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Сент-Этьен-ан-Деволюи. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05042.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 53 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 30 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 26 были экономически активными, 4 — неактивными (показатель активности — 86,7 %, в 1999 году было 81,6 %). Из 26 активных работали 24 человека (14 мужчин и 10 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 4 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 1 был неактивным по другой причине.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки